est un terme anglais pouvant faire référence :
 au concept de force d'opposition (OPFOR), désignant une unité militaire jouant le rôle de l'ennemi dans les entraînements ;
 au jeu vidéo .